Ausgleichszahlung bezeichnet unter anderem

allgemein:
 Entschädigung
 Sonderabgabe
 Ablösesumme

speziell:
 Fehlbelegungsabgabe die Ausgleichszahlung für Sozialwohnungen
 den Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters im HGB
 den Aussteuerungsbetrag der Bundesagentur für Arbeit an nicht vermittelbare Arbeitslose
 die Ausgleichsabgabe (Schwerbehindertenabgabe für Unternehmen)
 eine Abfindung im Arbeitsrecht
 Finanzausgleich, die Verteilung von Aufgaben, Einnahmen und Ausgaben zwischen und innerhalb der verschiedenen staatlichen Ebenen
 Zahlungen im Länderfinanzausgleich
 Opferentschädigung, eine Zahlung vom Staat an Opfer nach dem Opferentschädigungsgesetz
 ein Ausgleichsbetrag, der in Sanierungs- und Entwicklungsgebieten zur Finanzierung vom Eigentümer an die Gemeinde gezahlt wird
 eine Zahlung, die bei Scheidung von einem ehemaligen Ehepartner an den anderen geleistet werden muss
 Reparation, eine Wiedergutmachung einer Kriegspartei an die geschädigte Volksgruppe

Siehe auch:
 Ausgleich (Begriffsklärung)